Aletes humilis är en flockblommig växtart som beskrevs av John Merle Coulter och Joseph Nelson Rose. Aletes humilis ingår i släktet Aletes och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Flockblommiga växter
humilis